As línguas amazonas-antilhas são um grupo de línguas aruaques.

Línguas 
As línguas são:

Amazonas-Antilhas
Guajiro, † Paraujano
† Taino, Iñeri, Loko, † Marawá
? † Waraiku
? † Wirina

(† = língua extinta)

Comparação lexical 
Comparação lexical (Ramirez 2019):

Abreviações
(N) = Natterer (s.d.)

Comparação lexical com o proto-arawak (Ramirez 2019):

Comparação lexical com o Central American Island-Carib (CAIC) (ou Garifuna, Black Carib):

Comparação lexical entre o loko (lokono), o guajiro e o paraujano (Ramirez 2019: 631):

Comparação lexical entre o lokono, o iñeri e o marawá:

Ver também 
 Línguas aruaques

Amazonas-Antilhas